Змагання з лижних перегонів на дистанції 50 км вільним стилем серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 19 лютого в Національному лижному центрі в місті Чжанцзякоу (Китай).

Перегони перенесли на годину і скоротили до 28,4 км через сильний вітер і низьку температуру.

Кваліфікація

Результати

Примітки